Чемпионат Португалии по футболу 1976—1977 годов был 43-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 23-й раз в своей истории стала «Бенфика». В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 616 голов (в среднем 2,57 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1976/1977
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1976 году
1977 год в Португалии